Hebetoncylus excentricus är en snäckart som först beskrevs av Morelet 1851.  Hebetoncylus excentricus ingår i släktet Hebetoncylus och familjen Ancylidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
excentricus